Суперкубок Англии по футболу 1990 года () — 69-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 18 августа 1990 года. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1989/90, и «Манчестер Юнайтед», обладатель Кубка Англии 1990 года. Матч завершился вничью со счётом 1:1. Это был последний розыгрыш Суперкубка Англии, в котором обоим клубам была присуждена «разделённая» победа. Через 2 года вступили в силу новые правила розыгрыша Суперкубка, согласно которым в случае завершения основного времени матча вничью назначалось дополнительное время, а затем — послематчевые пенальти.

Первый гол в матче забил Клейтон Блэкмор, но Джон Барнс сравнял счёт с пенальти. Суперкубок Англии по очереди получили обе команды, каждая — на шесть месяцев.

Отчёт о матче

См. также 
 Футбольная лига Англии 1989/1990
 Кубок Англии по футболу 1989/1990

Ссылки 
 Отчёт о матче на LFCHistory.net

1990
Суперкубок Англии 1990
Суперкубок Англии 1990
Суперкубок Англии
События 18 августа
Август 1990 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1990 году
1990 год в Лондоне